Das Franklin Templeton Tennis Classic 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. März 2002 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die International Tennis Championships gespielt, welche genau wie das Turnier in Scottsdale zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Francisco Clavet, der in diesem Jahr direkt zum Auftakt gegen den topgesetzten US-Amerikaner Andre Agassi spielen musste. Er verlor das Match und Agassi gewann bei nur einem Satzverlust das Turnier. Im Finale schlug er mit Juan Balcells einen weiteren Spanier. Agassi triumphierte das erste Mal in der Saison und das insgesamt 50. Mal in seiner Karriere. Schon 1993, 1994 und 1998 gewann er in Scottsdale eine Ausgabe.
Die Titelverteidiger im Doppel, Donald Johnson und Jared Palmer, verloren dieses Jahr nach zwei glatten Siegen gegen die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan, die im Anschluss auch das Turnier gewannen. Sie setzten sich im Finale gegen die Setzlistenzweiten Mark Knowles und Daniel Nestor durch. In dieser Konstellation war es der sechste Titel der beiden Turniersieger. Insgesamt war es ebenfalls für beide der sechste Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Scottsdale